

Personen 
Met Willem van Oranje wordt in België en Nederland meestal Willem van Oranje (Willem de Zwijger) (1533–1584, stadhouder Willem I) bedoeld. Er zijn in de (Nederlandse) geschiedenis echter diverse andere personen die de naam van Willem van Oranje droegen:

 Willem met de Hoorn, eerste graaf van Orange (±752–± 812)
 Stadhouder Willem II van Oranje (1626–1650)
 Koning-stadhouder Willem III van Oranje (1650–1702) (Wanneer Britten over William of Orange spreken, wordt meestal deze Willem bedoeld.)
 Stadhouder Willem IV van Oranje-Nassau (1711–1751)
 Stadhouder Willem V van Oranje-Nassau (1748–1806)
 Koning Willem I der Nederlanden (1772–1843)
 Koning Willem II der Nederlanden (1792–1849)
 Koning Willem III der Nederlanden (1817–1890)
 Willem van Oranje-Nassau (1840-1879), Prins van Oranje, oudste zoon van koning Willem III

Andere betekenissen 
 Willem van Oranje (film), Nederlandse film uit 1934 over het leven van Willem van Oranje, met Cor van der Lugt Melsert in de hoofdrol
 Willem van Oranje (televisieserie), televisieserie uit 1984 over het leven van Willem van Oranje, met Jeroen Krabbé in de hoofdrol
 Willem van Oranje (beeld), reliëf van Johan Polet aan de gevel van het Hervormd Lyceum Zuid 
 William of Orange (duif), een postduif die zich in de Tweede Wereldoorlog verdienstelijk gemaakt heeft

Zie ook 
 Prins Willem (doorverwijspagina)
 Oranje (doorverwijspagina)
 Willem der Nederlanden (doorverwijspagina)
 Willem van Nassau (doorverwijspagina)
 Willem van Oranje-Nassau (doorverwijspagina)